Sadovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Садово) :
Sadovo, ville bulgare de l'obchtina de Sadovo, située dans l'oblast de Plovdiv ;
Sadovo, village bulgare de l'obchtina de Khadjidimovo, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Sadovo, village bulgare de l'obchtina de Soungourlare, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Sadovo, village bulgare de l'obchtina de Varna, situé dans l'oblast de Varna ;